Шелепницький — українське прізвище

Відомі носії:
 Шелепницька Наталія Михайлівна — українська співачка
 Шелепницький Юрій Григорович (1965) — український футболіст

Українські прізвища